Giorgio Scarso – dirigente sportivo italiano
Jorge Scarso – vescovo cattolico italiano
Paolo Scarso – dirigente sportivo e arbitro di pugilato italiano